Existují dvě světice jménem Hedvika:
 svatá Hedvika Slezská (1174–1243) – tradiční patronka Slezska a Polska
 svatá Hedvika z Anjou – polská královna (1374–1399) svatořečená na konci 20. století